Teyumbaita (que significa lagarto (Teyu) e papagaio (Mbaita) em tupi-guarani) é um gênero extinto de Rincossauro do Triássico Superior (Noriano) no Brasil. Seus fósseis, dois crânios quase completos e um crânio parcial, foram descobertos na parte inferior da Formação Caturrita e foi atribuído a uma espécie de Scaphonyx (hoje sinônimo de Hyperodapedon), Scaphonyx sulcognathus. Esta espécie transferida para seu próprio gênero por Felipe Chinaglia Montefeltro, Max Cardoso Langer e Cesar Leandro Schultz, em 2010 e da espécie tipo Teyumbaita sulcognathus.

Cladograma com base em Montefeltro, Langer e Schultz (2010):

Répteis pré-históricos
Répteis do Triássico
Espécies fósseis descritas em 2010